Csehország
 Mezholezy, település a Domažlicei járásban
 Mezholezy u Horšovského Týna, település a Domažlicei járásban
 Mezholezy, Miskovice településrésze a Kutná Hora-i járásban